Egra kan syfta på följande platser:

Indien 

 Egra (ort i Indien), Västbengalen, Purba Medinipur,

Ungern 

 Eger (provinshuvudstad), Heves, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar